Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano  (1690-1741) – terzo Principe di Carignano
 Vittorio Amedeo II di Savoia-Carignano (1743-1780) – quinto Principe di Carignano

Pagine correlate
 Savoia
 Savoia-Carignano